El Mante kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ciudad Mante, ort, Tamaulipas, El Mante, 
 El Mante (kommun), Tamaulipas, 
 El Mante, Veracruz, ort, Castillo de Teayo, 
 El Mante, San Luis Potosí, ort, Tanlajás, 

Robotskapade Mexikoförgreningar